Турко́вский сельсовет (белор. Туркоўскі сельсавет) — административная единица на территории Миорского района Витебской области Белоруссии. Административная единица — агрогородок Турково.

История 
Образован в 1954 г.

Состав 
Турковский сельсовет включает 35 населённых пунктов:

 Беденка — хутор.
 Березово — деревня.
 Верещаки — хутор.
 Видоки — хутор.
 Вянужа — деревня.
 Галиново — деревня.
 Горовцы — деревня.
 Горовые — деревня.
 Дворище — деревня.
 Демешки — деревня.
 Дригучи — деревня.
 Заболотье — деревня.
 Иваньки — деревня.
 Козюково — хутор.
 Кравченки — хутор.
 Красновцы — деревня.
 Липанты — деревня.
 Малышево — деревня.
 Мастище — деревня.
 Олещенцы — деревня.
 Пекотино — деревня.
 Переслово — деревня.
 Поженьки Большие — деревня.
 Пруды — деревня.
 Рагульцы — деревня.
 Рекуны — деревня.
 Столярово — деревня.
 Супорница — деревня.
 Тимошково — деревня.
 Турково — агрогородок.
 Фролово — деревня.
 Хомичи — деревня.
 Хороково — деревня.
 Хотьково — деревня.
 Церковляне — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:

 Барашки— деревня.
 Борилово — хутор.
 Бушево— деревня.
 Бычинщина— деревня.
 Горки 1— деревня.
 Горки 2— деревня.
 Дорожковичи— деревня.
 Заборцы — деревня.
 Колесники— деревня.
 Косабуки— деревня.
 Повянужка — хутор.
 Понизово — хутор.
 Розаны — хутор.
 Рыжмонты— деревня.
 Свирщане — деревня.
 Таранды — хутор.
 Ульщино — хутор.
 Федорцы— деревня.
 Шараги— деревня.
 Юрковщина — хутор.
 Яново — хутор.

Примечания

Ссылки 
 Миорский райисполком

Сельсоветы Миорского района